Кучевский — фамилия. Известные носители:
 Кучевский, Альфред Иосифович (1931—2000) — советский хоккеист, защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1954).
 Кучевский, Иероним Феликсович  (1855—1921) — российский земский деятель, олонецкий губернский комиссар Временного правительства (1917).
 Кучевский, Мартын Альбертович (1817—1888) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Кучевский, Филип (род. 1993) — польский шашист.